Susana y los viejos es el nombre de varias obras pictóricas basadas en el mismo episodio del libro de Daniel de la Biblia. Así, puede referirse a:

 Susana y los viejos, obra de Tintoretto;
 Susana y los viejos, obra de Artemisia Gentileschi ubicada en Pommersfelden;
 Susana y los viejos, obra de Artemisia Gentileschi ubicada en Brno;
 Susana y los viejos, obra de Artemisia Gentileschi ubicada en Stamford;
 Susana y los viejos, obra de Pedro Pablo Rubens;
 Susana y los viejos, obra de Anton van Dyck;
 Susana y los viejos, obra de Alessandro Allori;
 Susana y los viejos, obra de Il Guercino;
 Susana y los viejos, obra de Paolo Veronese;
 Susana y los viejos, obra de Sebastiano Ricci;
 Susana y los viejos, obra de Rembrandt;
 Susana y los viejos, obra de Lorenzo Lotto;
 Susana y los viejos, obra de Giovanni Battista Tiepolo;
 Susana y los viejos, obra de Franciszek Zmurko.

Enlaces externos 

  Susana y los Viejos en el arte  Variantes, como Bathseba en el baño, o el baño de Susana..